Индерский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Индерский сельсовет — в Доволенском районе Новосибирской области.
 Индерский сельсовет — в Сосновоборском районе Пензенской области.